Le mois de floréal est le huitième mois du calendrier républicain français correspondant, à quelques jours près (selon l'année), à la période allant du 20 avril au 19 mai du calendrier grégorien. Il suit le mois de germinal et précède prairial.

Étymologie 
Il tirait son nom « de l'épanouissement des fleurs d'avril en mai », selon les termes du rapport présenté à la Convention nationale le 3 brumaire an II () par Fabre d'Églantine, au nom de la « commission chargée de la confection du calendrier ».

Histoire 
L'ère républicaine s'étant achevée le  1806, il n'a jamais existé, dans l'usage légal, de mois de floréal an XIV.

Calendrier 

Mois du calendrier républicain

sv:Franska revolutionskalendern#Månaderna